Roques kan syfta på:

Frankrike 

 Roques, Gers, kommun, Midi-Pyrénées, 
 Roques (ort), departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Roques, Haute-Garonne, kommun, Midi-Pyrénées,